peut faire référence à :

 , une série de jeux vidéo créée par Sega, dont :
 , le premier jeu de cette série, sorti en 1994 sur borne d'arcade et l'année suivante sur  ;
 , le nom de la version américaine de , sorti en 2000 sur .
 , l'ancien nom de , un musée consacré au  situé à côté du circuit , à  en Floride.